Stawy w Polsce:
 Staw Graniczny – staw w woj. dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Krośnice
 Staw Graniczny – staw w woj. śląskim, w powiecie bielskim, w gminie Czechowice-Dziedzice
 Staw Graniczny – staw w woj. śląskim, w powiecie pszczyńskim, w gminie Pawłowice

Przypisy